Nathanaelkirchen sind Kirchengebäude, die nach dem Jünger Jesu Nathanael benannt sind. Bekannte Nathanaelkirchen sind:

 Nathanael-Kirche (Berlin)
 Nathanaelkirche (Bilderstöckchen) in Köln
 Nathanaelkirche (Hamburg)
 St.-Nathanael-Kirche (Hannover)
 Nathanaelkirche (Leipzig)